Mossdagsländor (Ephemerellidae) är en familj av dagsländor. Enligt Catalogue of Life ingår mossdagsländor i överfamiljen Ephemerelloidea, ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ephemerellidae 70 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dagsländor